Mâcheron steht für:

 Mâcheron, Ortsteil der französischen Gemeinde Allinges im Département Haute-Savoievon 
 Chatenay-Mâcheron, französische Gemeinde im Département Haute-Marne